Jehu kan syfta på:

 Jehu – kung av Israel ca 842–815 f.Kr.
 Jehu (fartyg) – en fiskesump från Mariehamn på Åland
 Jehu (1825) – en segelskuta av typen galeas som förliste 1825  
 Jehu (sång) – en låt av Benny Anderssons Orkester på skivan BAO!
 Jehu (uttryck) – ett svenskt [eponym som används i betydelsen "fara fram i en väldig fart"
 Jehu Lake – en sjö i Kanada
 Jehu Brook – ett vattendrag i Kanada
 Jehu Davis (1738–1802), en amerikansk politiker

Se även